Bifenil policlorat, compostos aromàtics organoclorats sintètics 
 Banco de Poupança e Crédito, banc de propietat governamental d'Angola
 codi UCI del Bissell (equip ciclista)